Plusieurs navires ont porté le nom de SS Andes :
 
 SS Andes (1913)
Nom de bateau